Der Schakal steht für:
 Der Schakal (Roman), Roman von Frederick Forsyth (1971)
 Der Schakal (1973), britische Verfilmung des Romans
 Der Schakal (1997), US-amerikanischer Spielfilm frei nach dem Roman

Siehe auch:
 Ilich Ramírez Sánchez, genannt Carlos der Schakal, venezolanischer Terrorist
 Carlos – Der Schakal, deutsch-französischer Film über Sánchez (2010)